Antonio Cascini – pittore italiano
 Juan Bautista Cascini – calciatore argentino
 Raúl Cascini – ex calciatore argentino